Prachuap Khiri Khan peut désigner :

 Prachuap Khiri Khan, une ville de la région Centre de la Thaïlande, située sur le Golfe de Thaïlande ;
 La province de Prachuap Khiri Khan, dont la ville ci-dessus est la capitale ;
 Le HTMS Prachuap Khiri Khan, un patrouilleur hauturier de classe Krabi de la Marine royale thaïlandaise.